J15 peut faire référence à :
 Diamant carré allongé (J15), une figure géométrique ;
 HMS Blyth (J15), un dragueur de mines de la Classe Bangor lancé pour la Royal Navy et qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Pneumopathies bactériennes, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres